Con il nome Maccabi si indicano tipicamente organizzazioni o federazioni sportive di ispirazione ebraica.

Le federazioni così denominate fanno capo alla Maccabi Word Union, un'associazione che si occupa di promozione sportiva e dell'organizzazione delle Maccabiadi.

Qui di seguito un elenco dei importanti club con questo nome:

Maccabi

Associazioni sportive